Missa brevis (Messe courte en latin) désigne en musique deux sortes de messes:
 l'adaptation musicale de l'ensemble de l'ordinaire de la messe de manière raccourcie par rapport à la totalité du service liturgique. Ce procédé est utilisé dans les compositions du classicisme viennois.
 l'adaptation musicale des seuls Kyrie et Gloria au contraire de la Missa tota. Cette adaptation est surtout utilisée dans la musique d'église luthérienne (notamment par Johann Sebastian Bach).

Compositions notables 
 Johann Sebastian Bach : Messes en la majeur BWV 234, sol majeur BWV 236, sol mineur BWV 235, fa majeur BWV 233 ;
 Joseph Haydn : Missa brevis en fa, Missa brevis Sancti Joannis de Deo, Jugendmesse parmi d'autres ;
 Wolfgang Amadeus Mozart : K. 49, K. 65, K. 140, K. 192, K. 194, K. 220, K. 258, K. 259, K. 275 ;
 Anton Bruckner : Windhaager Messe (1842), Kronstorfer Messe (1843), Messe für den Gründonnerstag (1844-1845) ;
 Charles Gounod : Messe brève n°7 "Aux Chapelles" ;
 Gabriel Fauré et André Messager : Messe des pêcheurs de Villerville ;
 Zoltán Kodály : Missa Brevis (1944) ;
 Benjamin Britten : Missa Brevis (1959) ;
 William Walton : Missa brevis (1966) ;
 Lorenzo Ferrero : Missa Brevis, pour cinq voix et deux synthétiseurs (1975) ;
 Knut Nystedt : Missa brevis (1984) ;
 Leonard Bernstein : Missa Brevis (1989) ;
 Richard Rodney Bennett : Missa Brevis (1990) ;
 Vytautas Miškinis : Missa Brevis "Pro pace" (1991) ;
 Gerhard Präsent : Missa minima (2001) ;
 Arvo Pärt : Missa brevis (2009, pour 12 violoncelles) ;
 Thea Musgrave : Missa Brevis (2017).

Messe (musique)
Locution ou expression latine